Фаха де Оро има више значења:

 Фаха де Оро (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фаха де Оро (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фаха де Оро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику